

Geografia 
 Iza – comune della Colombia nel Dipartimento di Boyacá
 Iža – comune del distretto di Komárno (Slovacchia)
 Iza – comune della Navarra (Spagna)
 Iza – fiume della Romania, affluente del Tibisco

Sigle 
 Islamisches Zentrum Aachen – Centro islamico di Aquisgrana, membro del Consiglio centrale dei musulmani in Germania
 Institut zur Zukunft der Arbeit – Istituto per lo studio sul Lavoro, con sede a Bonn, Germania

Musica 
 Iza – album di Izabela Trojanowska del 1981
 Iza – cantante brasiliana